Католицька церква за країною

Галерея

Таблиця 
Станом на 2004 рік згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

Примітки

Посилання 

!